Kirss ist der Familienname folgender Personen:
 Peeter Kirss (* 1990), estnischer Biathlet
 Robert Kirss (* 1994), estnischer Fußballspieler